Sezóna 1999/00 Poháru UEFA byla 42. ročníkem tohoto poháru. Vítězem se stal tým Galatasaray SK.

Byl zaveden nový hrací formát, neboť zanikl Pohár vítězů pohárů. Vítězové národních pohárů se nyní účastnili Poháru UEFA. Bylo tak přidáno jedno hrací kolo.

Předkolo 

|}

První kolo 

|}

Druhé kolo 

|}

Třetí kolo 

|}

Čtvrté kolo 

|}

Čtvrtfinále 

|}

Semifinále 

|}

Finále

Externí odkazy 
 
 Official Site
 Results at RSSSF.com

Pohár UEFA
Fotbal v roce 1999
Fotbal v roce 2000